Johan Martin Ferner (* 22. Juli 1927 in Asker als Johan Martin Jacobsen; † 24. Januar 2015 in Oslo) war ein norwegischer Segler und Olympiamedaillen-Gewinner. Bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki gewann er in der 6-Meter-Klasse mit dem Boot Elisabeth X die Silbermedaille, gemeinsam mit seinem Bruder Finn sowie Erik Heiberg, Tor Arneberg und Carl Mortensen.

Er war mit der norwegischen Prinzessin Astrid verheiratet und somit der Schwager des norwegischen Königs Harald V. sowie dessen Schwester Ragnhild von Norwegen.

Leben 
Seine Eltern waren der Schneidermeister Ferner Jacobsen (1885–1964) und Ragnhild Olsen (1889–1966). 1947 machte er Abitur. 1949–1950 studierte er Wirtschaftswissenschaften am London Polytechnic Institute, 1950–1951 am Bradford Technical College und in den Jahren 1951–1952 an der Universität Lyon. Es folgten praktische Erfahrungen bei dem bekannten Londoner Warenhaus Harrods. Ab 1964 führte er, gemeinsam mit seinem Bruder Finn, das im Jahr 1916 gegründete Familienunternehmen Ferner Jacobsen fort.

Privates 
Johan Ferner war zwei Mal verheiratet. Im Januar 1953 heiratete er Ingeborg Hesselber-Meyer (1931–1997). Die Ehe blieb kinderlos und wurde 1956 geschieden. Am 12. Januar 1961 heiratete er Astrid von Norwegen. Gemeinsam hatten sie fünf Kinder: Catherine (* 22. Juli 1962), Benedikte (* 27. September 1963), Alexander (* 15. März 1965), Elisabeth (* 30. März 1969) und Carl-Christian (* 22. Oktober 1972).

Ehrungen 
 2011: Sankt-Olav-Orden (Kommandeur)
 2011: Ordre national du Mérite (Großkreuz)

Vorfahren

Weblinks 

 Johan Ferner im Store norske leksikon (norwegisch)
 
 Nachruf auf royalcourt.no (englisch)
 
 Firmenauftritt auf fernerjacobsen.no (norwegisch)

Einzelnachweise 

Segler (Norwegen)
Olympiateilnehmer (Norwegen)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1952
Unternehmer (Norwegen)
Träger des Sankt-Olav-Ordens
Träger des französischen Nationalverdienstordens (Großkreuz)
Träger des Militär- und Zivildienst-Ordens Adolphs von Nassau
Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes
Träger des Ordens Leopolds II. (Großoffizier)
Norweger
Geboren 1927
Gestorben 2015
Mann